Wengberg ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Wengberg (* 1987), schwedische Badmintonspielerin
 Lars Wengberg (* 1952), schwedischer Badmintonspieler
 Rasmus Wengberg (* 1974), schwedischer Badmintonspieler